4 miejscowości w Polsce: 
 Słomowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łubianka
 Słomowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno 
 Słomowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Słomowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września